Obuwnik miarowy – tytuł zawodowy
Obuwnik ortopedyczny – tytuł zawodowy
Obuwnik pospolity – byliny z rodziny storczykowatych
Obuwnik przemysłowy – tytuł zawodowy
Obuwnik Prudnik – klub łuczniczy z siedzibą w Prudniku
Hala „Obuwnik” w Prudniku – hala widowiskowo-sportowa w Prudniku